Стефан Абаджиев (; ) — болгарский футболист, полузащитник. Позже тренер.

Игрок клуба «Левски» (София) (1953—1968), провёл 254 матча в чемпионате Болгарии (37 голов) и 41 матч в кубке Болгарии (8 голов). Трёхкратный чемпион Болгарии (1953, 1965, 1968), трёхкратный обладатель кубка Болгарии (1956, 1957, 1959). Провёл также 4 матча в кубке европейских чемпионов (1 гол). Провёл 27 матчей за сборную Болгарии по футболу (1 гол). Участник чемпионата мира по футболу 1966 года.

В 1969 году эмигрировал в ФРГ, где на протяжении одного сезона играл за футбольный клуб «Висбаден». Затем окончил тренерскую школу в Кёльне, работал тренером в футбольных клубах «Боруссия» (Нойнкирхен) и «Хомбург». Впоследствии работал детским тренером в Саарбрюккене.

Статистика

Матчи за сборную

Примечания 

Футболисты Болгарии
Игроки сборной Болгарии по футболу
Игроки ФК «Левски»
Футболисты на летних Олимпийских играх 1960 года